Janthur ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Janthur (* 1958), deutscher Maler und Bildhauer
 Kurt Janthur (1908–1995), deutscher Jurist, Förster und Politiker
 Richard Janthur (1883–1956), deutscher Zeichenlehrer, Grafiker, Buchillustrator und Maler